Hieró de Siracusa, diversos personatges
 Hieró de Soli, navegant de Soli a Cilícia
 Hieró de Laodicea, ciutadà de Laodicea de Frígia
 Hieró d'Atenes, polític atenenc
 Hieró (governador), governador grec al servei dels parts
 Hieró (escriptor), escriptor grec